Theerofen steht für:
 Theerofen (Chorin), Gemeinde Chorin, Landkreis Barnim, Brandenburg
 Theerofen (Havelberg), Wohnplatz der Hansestadt Havelberg, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Theerofen (Rothenklempenow), Wohnplatz der Gemeinde Rothenklempenow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern

Theerofen ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Theerofen, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945: Koniszki, Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Theerofen, Netzekreis, Westpreußen (Posen-Westpreußen), seit 1945: Smolarnia (Trzcianka), Ort im Powiat Czarnkowsko-Trzcianecki, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Theerofen, 1942 bis 1945 Kahlberg, Kreis Oststernberg, Brandenburg, seit 1945: Smolniki (Kościerzyna), Ort im Powiat Kościerski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Siehe auch: Teerofen